Джон Не́льсон ():
 Нельсон, Джон (1791—1860) — американский юрист, политический деятель, 17-й генеральный прокурор США.
 Нельсон, Джон Аллен (род. 1959) — американский актёр.
 Нельсон, Джон Уилтон (род. 1941) — американский дирижёр.